(1758—1798) — британский лорд и государственный деятель.
  (1810—1855) — британский лорд и политик.
  (1838—1895) — британский политик, член Палаты общин (1880—1885).
  (1894—1955) — британский авиатор, герой Первой мировой войны.
  (1816—1890) — британский священник и историк.
 Примечания